Saint-Sauveur (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Frasnes-lez-Anvaing
Saint-Sauveur (Quebec) (Sauverois), een plaats in Quebec, Canada
Saint-Sauveur (Saint-Sauveurais), een parochie van Guernsey

Saint-Sauveur (Côte-d'Or)
Saint-Sauveur (Dordogne)
Saint-Sauveur (Finistère)
Saint-Sauveur (Gironde)
Saint-Sauveur (Hautes-Alpes)
Saint-Sauveur (Haute-Garonne)
Saint-Sauveur (Haute-Saône)
Saint-Sauveur (Isère)
Saint-Sauveur (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Sauveur (Oise)
Saint-Sauveur (Somme)
Saint-Sauveur (Vienne)

ook: